Venerdì 17 – giorno legato alle superstizioni riguardanti il numero 17
Venerdì 17  – mixtape di Fabri Fibra del 2011